Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”
 Suzuki Ignis